Дюковская — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дюковская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Дюковская — деревня в Покровском районе Орловской области.